А́лала́мпи () — топоним в Республике Карелия и Финляндии.

 Алалампи — посёлок в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии.
 Алалампи — остановочный пункт на линии Сортавала — Суоярви I в Сортавальском районе Карелии.
 озеро Алалампи — Селезнёвское сельское поселение, Выборгский район, Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ, Россия.
 озеро Алалампи — Водоём Алалампи, Вешкельское сельское поселение, Суоярвский район, Республика Карелия .
 озеро Алалампи — Кааламское сельское поселение, Сортавальский район, Республика Карелия.
 озеро Алалампи — Рованиеми, Финляндия .
 озеро Алалампи — Район Коувола, Кюменлааксо, Финляндия .
 озеро Алалампи — Рийхимяки, Финляндия .
 озеро Алалампи — Варкаус,  Финляндия .
 озеро Алалампи — Район Центральная Карелия, Северная Карелия, Финляндия .
 озеро Алалампи — Пудасъярви, Финляндия .
 озеро Алалампи — Пудасъярви, Похьойс-Похьянмаа,  Финляндия .
 озеро Алалампи — Кеуруу, Центральная Финляндия, Финляндия .
 озеро Алалампи — Кухмо, Район Кехус-Кайнуу, Кайнуу, Финляндия .
 озеро Алалампи — Рованиеми, Финляндия .
 озеро Алалампи — Район Йоэнсуу, Северная Карелия,  Финляндия .
 озеро Алалампи — Контиолахти, Район Йоэнсуу, Северная Карелия, Финляндия .
 озеро Алалампи — Кухмо, Район Кехус-Кайнуу, Кайнуу, Финляндия .
 озеро Алалампи — Леппявирта, Северное Саво,  Финляндия.
 озеро Алалампи — Рануа, Финляндия .
 озеро Алалампи — Рануа,  Финляндия.
 озеро Алалампи — Посио, Район Восточная Лапландия, Финляндия.
 озеро Алалампи — Посио, Район Восточная Лапландия,  Финляндия .
 озеро Алалампи — Ханкасалми, Центральная Финляндия,  Финляндия.
 озеро Алалампи — Мянтюхарью, Этеля-Саво, Финляндия.
 озеро Алалампи — Луумяки, Район Коувола, Кюменлааксо, Финляндия.

Примечания